Rollstuhltennis-Damendoppel der Sommer-Paralympics 1996.

Titelverteidigerinnen waren Monique Kalkman-van den Bosch und Chantal Vandierendonck, die erneut zusammen teilnahmen. Insgesamt nahmen 22 Spielerinnen an diesem Turnier teil.

Monique Kalkman-van den Bosch und Chantal Vandierendonck gewannen erneut die Goldmedaille. Im Endspiel besiegten sie Hope Lewellen und Nancy Olson mit 6:1 und 6:0.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Damendoppel
1996
Tennisturnier in Atlanta
Tennisturnier 1996